91-й меридиан западной долготы — линия долготы, отстоящая от Гринвичского меридиана на 91 градусов к западу, проходящая от Северного полюса через Северный Ледовитый океан, Северную Америку, Мексиканский залив, Центральную Америку, Тихий океан к Южному полюсу и образующая ортодромию со 89-м меридианом восточной долготы.

Начиная с Северного полюса и в южном направлении к Южному полюсу 91-й меридиан западной долготы проходит через:

Долгота